Termin -{Loda}- ima više značenja.

 L-lizin 6-oksidaza, enyim
 Loda (Azerbejdžan), grad